Maomé II de Córdova  — quarto califa omíada de Córdova
 Maomé II de Granada  — rei nacérida de Granada
 Maomé II, o Conquistador (r. 1444–1446 e 1451–1481) — sultão otomano, alcunhado Alfati (o Conquistador) por ter conquistado Constantinopla
 Maomé II Assaíde  — rei merínida de Marrocos
 Maomé Mutavaquil  — quarto sultão saadiano de Marrocos, aliado de Sebastião de Portugal e morto na batalha de Alcácer-Quibir; também conhecido como Abu Abedalá Maomé II Saadi, alcunhado de Almasluco (o Esfolado)
 Maomé II de Marrocos  — sultão alauita de Marrocos

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos